Села:
 Першозванівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Першозванівка — Запорізька область, Вільнянський район, Кіровська сільська рада
 Першозванівка — Луганська область, Луганський район